21P kan syfta på:

 Giacobini-Zinners komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-56 - en rysk Progress farkost.